A palavra Neves pode referir-se a:
Neves - precipitação de água em forma de cristais de gelo.
Neves - apelido de família da onomástica da língua portuguesa.

Toponímia
Neves - ilha autónoma de São Cristóvão e Neves
As Neves - município espanhol na comunidade autônoma da Galiza.
Neves - município em São Tomé e Príncipe.
Neves Paulista - município brasileiro em São Paulo.
Neves - freguesia portuguesa do concelho de Velas, Açores.
Nossa Senhora das Neves - é uma freguesia portuguesa do concelho de Beja.
Presidente Tancredo Neves - município brasileiro na Bahia.
Riachão das Neves - município brasileiro na Bahia.
Ribeirão das Neves - município brasileiro em Minas Gerais.
Neves - Distrito de Jucati, município do estado de Pernambuco.
Neves - bairro de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro.

Antroponímia
Aécio Neves - governador de Minas Gerais.
José Maria Neves - primeiro-ministro de Cabo Verde.
Maria das Neves - ex-primeira-ministra de São Tomé e Príncipe.
Milton Neves - comentarista esportivo e apresentador de TV brasileiro.
Tancredo Neves - político brasileiro (primeiro-ministro e presidente da República eleito).
Thiago Neves - futebolista brasileiro

Ver também
Nevis - ilha constituinte da federação de São Cristóvão e Nevis.

Desambiguação